Фудзії () — японське прізвище. Відомі носії:

 Фудзії Ецуко ( 1942) — японська україністка.
 Фудзії Кацухіса ( 1972) — японський боєць змішаного стилю і реслер.
 Фудзії Мідзукі ( 1988) — японська бадмінтоністка, олімпійська медалістка.
 Фудзії Такуро (нар. 1985) — японський плавець, призер Олімпійських ігор та чемпіонату світу.
 Фудзії Такесі ( 1970) — японський сьоґіст.
 Фудзії Тецуя ( 1960) — японський астроном-любитель.
 Нітідацу Фудзії (1885—1985) — засновник ордена Ніппондзан Меходзі школи Нітірен.